Aram Kevorkian (né le  à Boulogne-Billancourt) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| - || 0 || 2 || 2 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 34 || 9 || 5 || 14 || 33 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus
|| 30 || 5 || 8 || 13 || 10 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || SHT  || Suomi-sarja
|| 22 || 8 || 2 || 10 || 14 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 28 || 3 || 7 || 10 || 16 || 6 || 1 || 4 || 5 || 4 
|-
| 2005-2006 || Pingouins de Morzine || Ligue Magnus
|| 25 || 8 || 7 || 15 || 12 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2006-2007 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 24 || 5 || 12 || 17 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2007-2008 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 17 || 7 || 5 || 12 || 24 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 13 || 9 || 22 || 10 || 3 || 3 || 0 || 3 || 0
|-
| 2009-2010 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 8 || 14 || 20 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2010-2011 || Chamois de Chamonix || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 9 || 12 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2011-2012 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 24 || 8 || 6 || 14 || 26 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 8 || 10 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 5 || 6 || 11 || 8 || 8 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 3 || 8 || 11 || 6 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 22 || 2 || 5 || 7 || 6 || 10 || 1 || 3 || 4 || 0

| 359 || 79 || 105 || 184 || 213 || 61 || 9 || 12 || 21 || 20

| 22 || 8 || 2 || 10 || 14 || || || || ||

Références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Boulogne-Billancourt
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff